Моха́ммед Абделла́уе (; ) — норвежский футболист, нападающий.

Карьера

Клубная 
Мохаммед Абделлауе начинал карьеру в молодёжных академиях «Хасле-Лёрена» и «Шейда». В 2003 году Абделлауе присоединился к первой команде «Шейда». 9 июня 2003 года он дебютировал за клуб, выйдя на замену в матче против «Хёдда». В четырнадцатой игре сезона норвежец впервые сделал дубль, тем самым он помог обыграть «Рауфосс» со счётом 2:1. Абделлауе забил 40 голов за «Шейд» в пяти сезонах, став в 2004 и 2007 годах лучшим бомбардиром чемпионата.

15 ноября 2007 года Абделлауе подписал трёхлетний контракт с «Волеренгой». В течение первого сезона он стал главным бомбардиром клуба с 9 голами в 23 играх. Абделлауе также забил 6 голов в Кубке Норвегии 2007/08, включая 2 гола в финале, которые помогли «Волеренге» победить «Стабек» 4:1 и стать обладателем кубка.

17 августа 2010 года Мохаммед Абделлауе перешёл в немецкий «Ганновер 96», подписав контракт на 4 года.

21 августа 2010 года норвежец дебютировал в Бундеслиге в домашнем матче против франкфуртского «Айнтрахта», который закончился победой «Ганновера» со счётом 2:1. 28 августа 2010 года Абделлауе забил первый гол в Бундеслиге в гостевом матче против «Шальке 04», который закончился со счётом 2:1 в пользу гостей. В следующем матче чемпионата против леверкузенского «Байера» он забил свой первый гол за «Ганновер 96» дома. В следующих двух матчах Абделлауе забил по голу. Всего норвежский нападающий забил 10 голов в первом сезоне за «Ганновер 96». 2 октября 2011 года Абделлауе сделал хет-трик в ворота «Вердера», который помог обыграть бременцев со счётом 3:2.

11 июня 2013 года Абделлауе перешёл в «Штутгарт», подписав 4-летний контракт.

В сборной 
В 2003 и 2004 годах Мохаммед Абделлауе сыграл в 6 матчах юношеской сборной Норвегии до 18 лет, где забил 3 гола. Перед тем как норвежец начал играть в главной сборной он провёл по одному матчу за юношескую сборною Норвегии до 19 лет и молодёжную сборную Норвегии до 21 года.

Абделлауе дебютировал в сборной Норвегии 20 августа 2008 года в товарищеском матче против сборной Ирландии. Свой первый гол в сборной он забил в седьмом матче. Случилось это в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2012 года против сборной Исландии.

Примечания 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Шейд»
Игроки ФК «Волеренга»
Игроки ФК «Ганновер 96»
Игроки ФК «Штутгарт»